Roy Brown puede referirse a:

Roy Brown (aviador), un aviador canadiense que combatió en la Primera Guerra Mundial.
Roy Brown (músico), un músico de blues estadounidense, considerado uno de los creadores del rock and roll.
Roy Brown (cantautor), un cantautor de Puerto Rico.
Roy Brown (bajista), un músico y bajista de Jazz, estadounidense.
Roy Brown (payaso), un payaso y titiritero, estadounidense.
Roy Brown (diseñador), un diseñador canadiense.